A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 16-án rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a francia Florence Baverel-Robert nyerte, a távot huszonkét és fél perc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó második fokára a svéd Anna Carin Olofsson, a harmadikra pedig az ukrán Lilija Jefremova állhatott.

A Magyarországot képviselő Gottschall Zsófia a 82. helyen zárt, hat lövőhibával és több mint nyolc és fél perces időhátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N075